Laura Asher is een personage uit de soapserie "Santa Barbara". Van 1989 tot 1990 werd ze gespeeld door Christopher Norris.

Laura is een lerares op de middelbare school in Santa Barbara. Ze is al vijf jaar getrouwd met de officier van justitie, Ethan Asher. Ze bedriegt hem door een affaire te beginnen met ex-priester Michael Donnelly. Ook blijkt ze een moord op haar geweten te hebben. Ze heeft uit noodweer de drugsdealer Leo Mitchell gedood, maar Ethan vergeeft dit haar. Hij laat de waarheid niet uitkomen.

Vanwege de geruchten verliest Laura haar baan. Ze besluit aan liefdadigheidswerk te doen en komt hierdoor weer in contact met Michael. Deze weigert nog iets met haar te maken te hebben. Laura begint manisch-depressief te worden. Ze nuttigt heel wat alcohol om haar pijn te verdringen. Haar huwelijk met Ethan is niet meer wat het geweest is en hij krijgt zelf een affaire. In een poging om Ethan terug te krijgen, begint Laura zichzelf te chanteren. Ook doet ze alsof ze zwanger is. Desondanks verlaat Ethan haar.

Na een mislukte zelfmoordpoging wordt Laura wraakzuchtig. Ze wil Ethan vermoorden. Om een alibi voor zichzelf te regelen, laat zichzelf opnemen in een kliniek. Keer op keer weet ze 's nachts ongezien te ontsnappen uit de kliniek. Niet alleen steekt ze het huis van Gina Capwell in brand, ze schiet per ongeluk Sasha Schmidt in het kantoor van Ethan dood. Het lijk verstopt ze in het bed van Julia Wainwright. Uiteindelijk wordt Laura gearresteerd. Ethan bezoekt haar voor de laatste keer en zegt dat hij de scheiding aan het regelen is. Laura noemt hem een rotzak. Dit is de laatste keer dat het publiek haar ziet.

Asher, Laura